

Sigle 
VHC est un sigle peut faire référence à :
 Virus de l'hépatite C
 Véhicule Historique de Compétition

Code 
VHC est un code qui peut signifier :
 Le code  de l'aérodrome de Saurimo